BLH peut désigner :
 Brotha Lynch Hung (1972-), un rappeur et producteur américain ;
 Blythe Airport, un aéroport situé près de Blythe, en California, selon le code IATA.

Code IATA des aéroports